

Persone
 Armand Dufaux – imprenditore svizzero
 Henri Dufaux – imprenditore, pittore e politico francese naturalizzato svizzero
 Laurent Dufaux – ex ciclista su strada svizzero

Altro
 Dufaux 4 – aereo biplano 
 Dufaux 5 – aereo biplano